Крот може да се односи на:

 Крот (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Крот (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Крот (Мајен), насељено место у Француској, у департману Мајен
 Крот ан Питивере, насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Крот (митологија), личност из грчке митологије